ACT steht für:
 ACT (Plattenlabel), ein Jazz-Platten-Label
 ACT New Zealand, eine politische Partei in Neuseeland
 ACT Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 ACT!, eine Customer-Relationship-Management-Anwendung 
 A.C.T, eine schwedische Progressive-Rock-Band

Technik, Transportwesen, Raumflug:
 Additional Center Tank, ein zusätzlicher Rumpftank eines Flugzeuges
 Active Cylinder Management Technology, aktive Zylinderabschaltung von VW zur Kraftstoffeinsparung
 Advanced Concepts Team, ein Think Tank der europäischen Weltraumorganisation ESA am Europäischen Weltraumforschungs- und Technologiezentrum
 Atacama Cosmology Telescope, ein Radioteleskop in der Atacamawüste
 den Flughafen von Waco, Texas (IATA-Flughafencode)

Militär:
 Air Combat Tactics, ein Luftkampfverfahren
 Allied Command Transformation, strategisches Oberkommando der NATO, zuständig für Transformation

Unternehmen, Organisationen und Vereine:
 Action by Churches Together, ein internationaler Zusammenschluss von Kirchen zum Zweck der Hilfe in Not- und Krisengebieten
 Associated Container Transportation, eine ehemalige Containerreederei
 Association of Commercial Television in Europe,  ein Verband, der die Interessen der privaten Fernsehsender vertritt
 Azienda Consorziale Trasporti di Reggio Emilia, private Eisenbahn und Verkehrsbetrieb in Norditalien
 Aeltere Casseler Turngemeinde, ein deutscher Turn- und Sportverein in Kassel
 Aqaba Container Terminal, ein Containerhafen bei Akaba, Jordanien am Roten Meer

Naturwissenschaften, Psychologie, Medizin:
 Access to COVID-19 Tools, Zugang zu Covid-19-Werkzeugen, siehe Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator
 Activated clotting time, eine Messgröße zur Bestimmung der Blutgerinnung
 Activated Complex Theory, eine chemische Theorie zu Aktivierungsenergien
 Adaptive Control of Thought, eine Theorie zur Erklärung von menschlichem Denken
 Akzeptanz- und Commitmenttherapie, eine Form der Psychotherapie
 Artemisinin based combination therapy, eine Malaria-Therapie mit Artemisinin-Derivaten
 Assertive Community Treatment, eine Form der psychosozialen Behandlung von Patienten
 Autologe Chondrozyten-Transplantation, eine Operationstechnik („Knorpelersatz aus dem Reagenzglas“)

Kultur, Bildungswesen:
 American College Test, ein US-amerikanischer Standardtest zur Universitätszulassung, siehe ACT (Examen)
 Astronomical Cuneiform Texts, babylonisch-astronomische Keilschrifttexte, siehe Ephemeriden-Texte (Babylonien)
 Act (Band), ein deutsch-britisches Popmusik-Projekt der 80er Jahre
 ACT Performance Festival, ein Performancekunst-Festival von Studierenden schweizer Kunsthochschulen

Computer, Informatik:
 Application Compatibility Toolkit, eine Software der Firma Microsoft
 Asynchronous Completion Token, ein Entwurfsmuster (Design Pattern) in der Softwaretechnik

Geografie:
 Arctic Circle Trail
 Australian Capital Territory, das Gebiet, in dem die australische Hauptstadt Canberra liegt

Act steht für:
 Act (Musik), Musikformation
 Courtney Act (eigentlich Shane Gilberto Jenek; * 1982), australische Dragqueen und Reality-TV-Persönlichkeit

act steht für:
 Achterhoeks (ISO-639-3-Code), niedersächsischer Dialekt in der Provinz Gelderland
 actual, eine Usance der Zinsrechnung, siehe Zinssatz#act

.act steht für:
 ein Dateiformat für MP3-Player, siehe S1MP3

Siehe auch:
 Akt

ACT